Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1972, die vierzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 3. und 15. März 1972 in Lima, Peru statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Brasiliens, die zum siebten Mal, zum fünften Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Seit dem ersten Turnier 1946 nahm wieder eine Mannschaft aus Bolivien.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu acht Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt wurden 28 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1968. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1972 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Lima
Basketballveranstaltung 1972
Südamerikameisterschaft der Damen 1972